У фіналі розіграшу кубка Австрії 1933/34 грали «Аустрія» і «Вінер АК».

Шлях до фіналу 
«Аустрія»:
 «Сіменс» — 10:2. Голи: Науш (2), Мольцер, Сінделар (3), Штро (2), Фіртль (2) — Шіллінг, Баєрль.
 «Флорідсдорфер» — 1:0. Голи: Адамек, Хлоупек — Гспан.
 «Відень» — 4:2. Голи: Адамек, Мольцер, Фіртль, Штро — Екенгофер, Цернік.
 «Хакоах» — 5:1. Голи: Штро, Сінделар (2), Мольцер, Фіртль — Ерліх.

«Вінер АК»:
 «Дойчер» — 3:1. Голи: Цізар, Ламот (2) — Маєр.
 «Фаворітнер СК» — 2:2. Голи: Шиллінг, Ламот — Крейчі, Фіала.
 «Фаворітнер СК» — 2:0. Голи: Малецек, Шиллінг.
 АВС — 5:1. Голи: Малецек (2), Кубеш (2), А.Маєр — Кайнц.
 «Рапід» — 5:4. Голи: Малецек (2), А.Маєр (2), Райзінгер — Пессер, Біндер (2), Гохрайтер.

Деталі матчу

Посилання 
 
 

1935
Австрія
Австрія